Ealdberht (Glastonbury) - abt van Glastonbury
 Ealdberht (Wessex) - prins-kandidaat troonopvolger
 Ealdberht I - bisschop van Dunwich
 Ealdberht II - bisschop van Dunwich
 Ealdberht (Hereford) - bisschop van Hereford
 Ealdberht (Ripon) - abt van Ripon